Lipljene je ime več naselij:
 Male Lipljene
 Velike Lipljene